Das OTB International Open 1990 war ein Hartplatzturnier in Schenectady im US-Bundesstaat New York. Das WTA-Turnier der Kategorie Tier V war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 18. bis 25. August statt.

Im Einzel-Finale gewann Anke Huber gegen Marianne Werdel mit 6:1, 5:7 und 6:4. Das Endspiel im Doppel gewann die Paarung Alysia May/Nana Miyagi mit 6:4, 5:7 und 6:3 gegen Linda Ferrando und Wiltrud Probst.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Schenectady